Княжиківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Княжиківська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район